Херсонський морський торговельний порт
 Херсонський річковий порт